Biblioteca de Salut Reproductiva, lloc web sobre salut de la reproducció publicat per l'Organització Mundial de la Salut
 Birmingham Sound Reproducers, empresa històrica fabricant de tocadiscs del Regne Unit
 Biological Science Report, revista científica publicada pel Servei Geològic dels Estats Units
 Bàsquet amb cadira de rodes (del seu nom en castellà Baloncesto en Silla de Ruedas), modalitat del basquetbol practicada amb cadira de rodes
 Bottom Simulating Reflector, perfil de reflexió d'ones sísmiques en el fons oceànic
 Bacteris sulfat-reductors, bacteris que obtenen energia de la reducció de sulfat a sulfur
 Boundary scan register, element que permet la verificació de les interconnexions en els circuits impresos